Бендицкий — еврейская фамилия; имеет женскую форму Бендицкая.

 Бендицкий, Александр Семёнович — композитор.
 
 Бендицкий, Натан Семёнович (1948—2014) — музыкальный педагог, заслуженный артист России (1999).
 Бендицкий, Семён Соломонович (1908—1993) — пианист и педагог.